

Wetenschap en technologie 
 DNP, afgekorting van dinitrofenol
 2,3-dinitrofenol
 2,4-dinitrofenol
 2,5-dinitrofenol
 2,6-dinitrofenol
 3,4-dinitrofenol
 3,5-dinitrofenol
 Deoxyribonucleoproteïne, een complex van DNA en proteïne

Overheid en politiek 
 Deutsche National Partei (Weimar), een voormalige partij uit de tijd van de Weimar Republiek
 Deutsche Nationalpartei (Oostenrijk-Hongarije), een voormalige partij in Oostenrijk-Hongarije
 Deutsche Nationalpartei (Tsjecho-Slowakije), een voormalige partij in Tsjecho-Slowakije
 DNP 2000, afkorting van Democratisch Nationaal Platform 2000, was een politieke partij in Suriname

Overig 
 Dai Nippon Printing, drukkerij uit Japan

Zie ook 
 2,4-dinitrofenylhydrazine (DNPH)
 Distikstofpentaoxide (DNPO)
 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)
 Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder (OL DNP)